

Patronyme 

 Auguste Claverie, fondateur français au XIX des corsets Claverie,
 Gabriel Claverie (1915-2002), coureur cycliste français,
 Henri Claverie (né en 1925), joueur français  de rugby à XV, 
 Jean Claverie (né en 1946), illustrateur français,
 Jean-Maurice Claverie (1913-2010), résistant français du Pays d'Aix, 
 Jules-Justin Claverie, (1859-1932), peintre paysagiste français,
 Olivier Claverie (né en 1959), acteur français, 
 Pierre Claverie (1938-1996), prêtre dominicain français, évêque d'Oran.

Également:
 Isabelle Boni-Claverie, réalisatrice ivoirienne.

Autre 
 Le claverie, un cépage blanc des départements français des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.